Peters se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Peters
 James Lee Peters